Nihon no Higeki (1946) — documentário de Fumio Kamei
Nihon no Higeki (1953) — filme de Keisuke Kinoshita
Nihon no Higeki (2012) — filme de Masahiro Kobayashi

Desambiguações de cinema